Barnabás apostol, az Újszövetségbe kanonizált „Zsidókhoz írt levél” egyik feltételezett szerzője
 Barnabás, férfiutónév
 Barnabás, község Ukrajnában, Kárpátalja Rahói járásában